Flagey est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Eugène Flagey (1877-1956), homme politique belge
 Place Eugène Flagey à Ixelles, Région Bruxelles-Capitale
 Le Flagey (ancienne Maison de la Radio), lieu culturel à Bruxelles
 Plate-Forme Flagey, association urbanistique bruxelloise
 Richard Flagey, acteur

Toponyme 
 Flagey, commune française du Doubs
 Flagey, commune française de la Haute-Marne
 Flagey-Echézeaux, commune française de la Côte-d'Or
 Flagey-lès-Auxonne, commune française de la Côte-d'Or
 Flagey-Rigney, commune française du Doubs

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme